Тімеа Бабош і Кіміко Дате були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Бабош грала в парі з Ольгою Говорцовою, а Дате-Крумм - з Кароліною Плішковою. Ці дві пари мали зустрітися в півфіналі, але Дате-Крумм знялась через травму правої ноги.

Дарія Юрак і Меган Мултон-Леві виграли титул, у фіналі перемігши Бабош і Говорцову з рахунком 7–6(7–5), 3–6, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2014